Ботсвана принимала участие в 11 летних Олимпийских играх. Дебютировав на Играх в Москве в 1980 году, страна впоследствии участвовала во всех летних Играх. Всего на них Ботсвану представляли 81 мужчина и 12 женщин, которые принимали участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, лёгкой атлетике, парусному спорту, плаванию и тяжёлой атлетике. Самые большие делегации Ботсвана направила на Олимпиады 2004 и 2008 годов (по 11 человек). Национальный олимпийский комитет Ботсваны был создан в 1978 году, признан МОК в 1980 году.

В зимних Олимпийских играх спортсмены Ботсваны участия не принимали. Первую олимпийскую награду (серебро) для Ботсваны завоевал Найджел Амос, занявший второе место в беге на 800 м на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Медалисты

См.также
 Список знаменосцев Ботсваны на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Ботсвана на сайте Международного олимпийского комитета